Соревнования в прыжках в высоту среди женщин на летних Олимпийских играх 2000 в Сиднее проходили 28 и 30 сентября на стадионе «Австралия».

Победителем соревнований стала россиянка Елена Елесина. Второе место заняла представительница ЮАР Хестри Клоэт. Третью строчку поделили шведка Кайса Бергквист и румынка Оана Пантелимон. В финале приняли участие 13 спортсменок из 10 стран.

Медалисты

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2000 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

По итогам соревнований рекорды не изменились.

Результаты

Квалификация 
Квалификационный норматив 1,94 м (Q), или 12 спортсменок с лучшими результатами (q).

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований 

Прыжки в высоту на Олимпийских играх